Uia ist:
 der Name eines engen Tals und einer Bucht in Fatu Hiva auf den Marquesas

UIA ist eine Abkürzung für:
 Ukraine International Airlines, eine ukrainische Fluggesellschaft (ICAO-Code: AUI)
 User Interface Automation, Alternativname für die Programmierschnittstelle Microsoft UI Automation, die dem barrierefreien Zugriff auf Windows-Benutzerschnittstellen dient
 Uni Air, eine taiwanische Fluggesellschaft (ICAO-Code: UIA)
 Union Internationale des Architectes, Internationale Vereinigung der Architekten mit Sitz in Paris
 Union Internationale des Avocats, eine internationale Anwaltsvereinigung
 Union of International Associations, eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Brüssel
 Universidad Iberoamericana, mexikanische Privatuniversität
 Universitas Islam As-Syafiiyah, indonesische islamische Universität
 Universitetet i Agder, Universität Agder in Norwegen

UIA